Elitserien i volleyboll för damer 2008/2009 var den 48:e upplagan av tävlingen och hade tio deltagande lag. Engelholms VS blev svenska mästare efter att ha vunnit över Katrineholms VK i finalen.

Grundserien

Slutspelet

Källor

2008/2009
Volleybollsäsongen 2008/2009
Sportåret 2008
Sportåret 2009